Le GT4 European Series 2015 est la huitième édition du GT4 European Cup et la seconde sous le nom du GT4 European Series. La saison débute le 4 avril à Nogaro et se termine le 4 octobre à Misano.

Calendrier

Engagés

Résultats

Notes et références

Annexes

Lien externe 
  

Sport automobile en 2015
Championnat de voitures de sport